Cambo bezeichnet:

 Cambo Estate, Landsitz bei Kingbarns, St Andrews, Grafschaft Fife, Schottland
 Cambo (Northumberland), einen Ort in Großbritannien
 Cambo-les-Bains, eine französische Gemeinde
 Cambo Fotografische Industrie, einen niederländischen Hersteller fotografischer Produkte
 Cambo (Ölfeld), ein Ölfeld in der britischen Nordsee, nordwestlich der Shetland-Inseln 

Cambó ist der Name von:

 Francesc Cambó (1876–1947), katalanischer Politiker
 Ignasi Guardans Cambó (* 1964), katalanischer Politiker
 John of Cambo († 1306), schottischer Adliger und Rebell